Lista rekordów kierowców w Formule 1 od 1950 roku. Kierowcy, którzy uczestniczą w sezonie 2016 są pogrubieni.

Stan po Grand Prix Niemiec 2016.

Różnica między zgłoszeniem a startem 
Czasami kierowca zgłoszony do wyścigu, może w nim nie wystartować, np. z powodu awarii samochodu lub poważnego wypadku, albo też nie zakwalifikował się do wyścigu. Wówczas jego zgłoszenie nie jest uznawane za start w wyścigu.

Liczba zgłoszeń do wyścigów

Liczba startów

Najmłodsi kierowcy, którzy wystartowali w wyścigu

Najstarsi kierowcy zgłoszeni do wyścigu

Najstarsi kierowcy, którzy wystartowali w wyścigu

Zwycięstwa

Liczba zwycięstw 
Zobacz też: Lista zwycięzców Grand Prix Formuły 1

Odsetek zwycięstw w stosunku do liczby zgłoszeń

Najwięcej zwycięstw w sezonie

Najwyższy odsetek zwycięstw w stosunku do liczby wyścigów w sezonie

Najwięcej zwycięstw z rzędu

Najwięcej zwycięstw z rzędu od początku sezonu

Najwięcej zwycięstw w debiutanckim sezonie

Najmłodsi zwycięzcy wyścigu

Najstarsi zwycięzcy wyścigu

Najmniej wyścigów przed pierwszym zwycięstwem

Najwięcej wyścigów przed pierwszym zwycięstwem

Najwięcej wyścigów bez zwycięstwa

Najwięcej punktów bez zwycięstwa

Najwięcej podiów bez zwycięstwa

Zwycięstwa z najdalszej pozycji startowej

Najwięcej zwycięstw w tym samym Grand Prix

Najwięcej zwycięstw z rzędu w tym samym Grand Prix

Najwięcej zwycięstw kierowców, którzy nie zdobyli tytułu Mistrza Świata

Pole position

Liczba zdobytych Pole Position 
Zobacz też:Lista zdobywców pole position w Formule 1

Procentowo

Najwięcej PP z rzędu

Najwięcej PP w tym samym Grand Prix

Najwięcej PP w sezonie

Największy odsetek PP w sezonie

Najmłodsi zdobywcy PP

Najstarsi zdobywcy PP

Najszybsze okrążenia 
Zobacz też: Lista autorów najszybszego okrążenia w Formule 1

Liczba najszybszych okrążeń

Odsetek najszybszych okrążeń

Najwięcej najszybszych okrążeń w sezonie

Największy odsetek najszybszych okrążeń w sezonie

Najmłodsi kierowcy, którzy przejechali najszybsze okrążenie

Najwięcej najszybszych okrążeń w tym samym Grand Prix

Zdobyte podia

Liczba zdobytych podiów

Procentowo

Procentowo (Minimum 15 Startów)

Najwięcej podiów w sezonie

Najwięcej podiów z rzędu

Najwięcej podiów od początku sezonu

Najmłodsi kierowcy, którzy stanęli na podium

Punkty 
Przez wiele lat system punktucji ulegał zmianom.

Wszystkie punkty

Liczba wyścigów ukończonych na punktowanej pozycji

Najwięcej punktowanych wyścigów z rzędu

Największy odsetek punktowanych wyścigów

Największy odsetek punktowanych wyścigów (Minimum 15 startów)

Najwięcej punktów w sezonie

Najmłodsi kierowcy, którzy zdobyli punkty

Najwięcej punktów w karierze bez zdobycia tytułu Mistrza Świata

Mistrzowie świata z najmniejszą liczbą punktów w karierze

Najwięcej wyścigów przed zdobyciem pierwszych punktów

Liderzy wyścigów

Liczba wyścigów, gdzie lider był ten sam przez cały wyścig

Liczba wyścigów z przynajmniej jednym okrążeniem jako lider

Najmłodsi liderzy wyścigów

Najwięcej okrążeń na prowadzeniu w karierze

Najdłuższy dystans na prowadzeniu w karierze

Najwięcej okrążeń na prowadzeniu bez zwycięstwa

Najwięcej okrążeń na prowadzeniu z rzędu

Wielokrotne rekordy kierowców

Pole Position i zwycięstwo w tym samym wyścigu

Najwięcej zwycięstw z Pole Position w sezonie

Pole Position, najszybsze okrążenie i zwycięstwo w tym samym wyścigu

Pole Position, najszybsze okrążenie, zwycięstwo i prowadzenie w jednym wyścigu

Najmłodsi

Najstarsi

Mistrzostwa kierowców

Suma tytułów mistrzowskich

Najmniej sezonów przed zdobyciem mistrzowskiego tytułu 
(wykluczając kierowców, którzy swój pierwszy sezon mieli w 1950, kiedy rozpoczęła się Formuła 1)

Najmłodsi Mistrzowie Świata

Mistrzostwa z największą ilością konstruktorów

Najwięcej sezonów jako wicemistrz

Pozostałe rekordy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport